The Fading Tale — второй студийный альбом польской группы Delight, вышедший в 2001 году на лейбле . Песни в альбоме исполнены в стиле дум-готик-метал. В нём присутствует кавер-версия композиции Джорджа Майкла (Georg Michael) ― «Careless Whisper». На композицию «Carving the Way» был снят видеоклип.

Список композиций

Состав группы 
  () — вокал
  () — гитара
 Себастьян Войтович () — гитара
 Пётр Шиманский () — бас-гитара
 Томаш Баран () — ударные
 Барбара Лясек () — клавишные

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Альбомы Delight